JMAA steht als Abkürzung für:
 Jackson Municipal Airport Authority am Jackson-Evers International Airport
 Journal of Mathematical Analysis and Applications, mathematische Fachzeitschrift

Abkürzung